Shōtoku kann sich beziehen auf:

 Kōken-tennō, auch bekannt als Kaiserin Shōtoku, die 46. und 48. Tennō Japans
 Shōtoku Taishi, Kronprinz, Regent und japanischer Kulturheld.
 Shōtoku, eine Regierungsdevise (Nengō) von 1711 bis 1716 unter dem 114. Tennō Nakamikado